Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 5. и 8. августа у Едмонтону, Алберта, Канада,

Титулу освојену у Атини 1999., одбранио је чртвти пут заредом Иван Педросо са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 23 земаље.

  Индија (1)
  Јамајка (1)
  Јапан (1)
  Кајманска Острва (1)
  Канада (1)
  Катар (1)
  Куба (2)
  Маурицијус (1)
  Намибија (1)
  Немачка (1)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Саудијска Арабија (1)
  САД (3) 
  Словенија (1)
  Турска (1)
  Украјина (2)
  Француска (1)
  Хрватска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку удаљ пре првенства (26. августа 1999), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,15 м. Норму су прескочила 2 такмичара (КВ), а осталих 10 се квалификовал на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце на отвореном после 8. Светског првенства 1983—2001.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултасти СП 2001.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном